Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2012, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 8 – 12 lutego 2012 w Bridgewater, na lodowisku Bridgewater Curling Club. 

W turnieju finałowym brało udział 8 zespołów, które zostały wyłonione podczas turnieju strefy północnej i południowej oraz turnieju challenge. W porównaniu do poprzedniego roku zmieniono system gry z metody potrójnego knock-outu do systemu kołowego i następnie Page play-off.  

Kapitan zespołu broniącego tytuł, Shawn Adams przeprowadził się do Nowej Fundlandii i Labradoru, trzeci i otwierający (Paul Flemming i Kelly Mittelstadt) dołączyli do Iana Fitzner-Leblanca.

Mistrzem prowincji został Jamie Murphy.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
8 lutego 2012; 9:00

Sesja 2. 
8 lutego 2012; 14:00

Sesja 3. 
9 lutego 2012; 9:00

Sesja 4. 
9 lutego 2012; 14:00

Sesja 5. 
9 lutego 2012; 19:00

Sesja 6. 
10 lutego 2012; 14:00

Sesja 7. 
10 lutego 2012; 19:00

Play-off

1-2 
11 lutego 2012; 14:00

3-4 
11 lutego 2012; 14:00

Półfinał 
11 lutego 2012; 19:00

Finał 
12 lutego 2012; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Wyniki na livecurling.com 

2012 w curlingu
2012